Csehország
 Sloup, település a Blanskói járásban
 Sloup v Čechách, település a Česká Lípa-i járásban
 Sloup, Davle településrésze a Nyugat-prágai járásban